

События 

 Мятеж на Сицилии против Анжуйской династии. Власть получает родственник Гогенштауфенов арагонский король Педро III. Сицилийцы ненавидели новых французских правителей и убили их (так называемая, «Сицилийская вечерня» в Палермо). Престол перешёл к внучке Фридриха II, Констанции Сицилийской.
 Образование Неаполитанского королевства, которое осталось за Карлом Анжуйским.
 1282—1285 — Король Сицилии Педро III Арагонский.
 Март — Давид ап Грифид, брат принца Уэльского, Лливелина ап Грифида, атакует английский замок; его брат вынужденно поддерживает его, несмотря на то, что он не готов к войне. Их действия ведут к окончательному английскому завоеванию Уэльса королём Англии Эдуардом I.
 Любек, Висбю и Рига вступают в торговый союз.
 Императорская власть в Германии становится лишь номинальной. Фактически в Германии правит Ганза, Тевтонский орден, курфюрсты и епископы.
 Конец династии Бабенбергов, герцогов Австрии. Австрию и Штирию унаследовали Габсбурги (имевшие небольшие владения в Швейцарии).
 1282—1308 — Герцог Австрии Альбрехт I.
 Рудольф Габсбург делает своего сына Альбрехта герцогом Австрии.
Апрель — Осада Трапезунда: неудачная попытка царя Западной Грузии Давида VI Нарина восстановить своё влияние в Трапезундской империи.
Май — Битва при Форли между Гвельфами и Гибеллинами: французская армия Жана д'Эппе побеждена Гвидо I да Монтефельтро.
 Июнь — Битва при Лландейло-Ваур: победа валлийцев над Гилбертом де Клером.
 6 ноября —  Битва у Мойл-и-Дон: разгром англичан во главе с Люком де Тани валлийцами.
 11 декабря — В битве у моста Оревин Лливелин ап Грифид убит, а валлийцы потерпели окончательное поражение от англичан.
 После смерти принца Лливелина Уэльского в сражении Уэльс становится зависимым от Англии. Эдуард I Английский завоёвывает Уэльс и строит ряд замков.
 1282—1283 — Король Гвинедда Давид III ап Гриффид.
 Битва при Вронене: Флорис V, граф Голландии побеждает фризов и возвращает тело своего отца убитого около 26 лет назад.
 Учреждение народного собрания в Дании (Данехоф). Хартия датского короля Эрика V Клиппинга.
 Альфонс Мудрый практически лишён власти. Править стал его сын Санчо.
 Первая конституция Флоренции.
 1282—1285 — Князь Литвы Довмонт.
 1282—1321 — Король Сербии Стефан Урош II Милутин. Укрепил центральную власть и значительно расширил территорию Сербии.
 11 декабря — Смерть Михаила Палеолога во время похода во Фракию.
 1282—1328 — Император Византии Андроник II (ок.1260-1332, 13.2), сын Михаила VIII, вернул из ссылки всех противников унии. Патриарх Иоанн Векк оставил престол.
 Князем Даниилом Александровичем основан первый московский монастырь — Данилов монастырь.
 Московский князь Даниил Александрович и тверской князь Святослав Ярославович выступили против князя Дмитрия Переяславского в борьбе за великое владимирское и новгородское княжение.
 Ордынская рать Турантемира и Алыни опустошила земли вокруг Владимира и Переяславля.
 Ок.1282-1326 — Эмир Османского эмирата Осман I, сын Эртогрула. Завоевание большей части владений Византии в Малой Азии.
 1282—1284 — Иль-хан Текудер Ахмед.
 Золотую Орду возглавил Туда-Менгу.
 Во Вьетнаме с помощью стихотворного заклятия, сочинённого Нгуен Тхюйеном, изгнаны крокодилы, заполонившие устье Красной реки (Ло).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1282 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1282 году
 11 декабря
 Михаил VIII Палеолог, византийский император.
 Лливелин ап Грифид, последний независимый правитель Уэльса.

См. также